Grand Colombier – isola di Saint-Pierre e Miquelon
Grand Colombier – vetta del Massiccio del Giura
 Gruppo del Grand Colombier – gruppo delle Prealpi dei Bauges